Finkenauer ist der Name folgender Personen:

 Abby Finkenauer (* 1988), amerikanische Politikerin
 Pascal Finkenauer (* 1977), deutscher Sänger
 Thomas Finkenauer (* 1968), deutscher Jurist und Hochschullehrer